Клаусура 2016 () — вторая половина 73-го профессионального чемпионата Мексики  по футболу (сезона 2015/16) с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Потуровая таблица

Календарь

Лигилья

Четвертьфиналы 
Первые матчи были проведены 11—12 мая, а ответные состоялись 14—15 мая.

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Полуфиналы 
Первые матчи были проведены 18—19 мая, а ответные состоялись 21—22 мая.

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Финал 
Первый матч был проведён 26 мая, а ответный состоялся 29 мая.

|}

Первый матч

Ответный матч

Бомбардиры

Ссылки 
 Чемпионат Мексики 2015/2016 на rsssf.com 

2016
Мексика
Спорт в Мексике в 2016 году